Pont-l'Évêque peut désigner :
 Pont-l'Évêque, une commune française du Calvados ;
 pont-l'évêque, un fromage français issu de cette région ;
 canton de Pont-l'Évêque, une division administrative française située dans le département du Calvados et la région Normandie ;
 arrondissement de Pont-l'Évêque, un ancien arrondissement du Calvados supprimé en 1926 ;
 Pont-l'Évêque, une commune française de l'Oise.

Voir aussi 
 Pont-Évêque, une commune française de l'Isère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France